|-
|(24001)||1999 RK34|| align=right|15,2|| align=right|2,417|| align=right|0,131|| align=right|7,09|| align=right|3,757||MBA||10. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(24002)||1999 RR35|| align=right|14,1|| align=right|2,739|| align=right|0,023|| align=right|4,00|| align=right|4,533||MBA||11. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(24003)||1999 RG36|| align=right|13,7|| align=right|2,615|| align=right|0,130|| align=right|13,96|| align=right|4,229||MBA||12. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(24004)||1999 RQ57|| align=right|13,3|| align=right|2,601|| align=right|0,116|| align=right|14,95|| align=right|4,195||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24005)||1999 RB59|| align=right|14,8|| align=right|2,731|| align=right|0,060|| align=right|6,39|| align=right|4,512||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24006)||1999 RQ86|| align=right|15,3|| align=right|2,187|| align=right|0,129|| align=right|6,18|| align=right|3,233||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24007)||1999 RE91|| align=right|15,9|| align=right|2,359|| align=right|0,220|| align=right|3,00|| align=right|3,622||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24008)||1999 RF94|| align=right|15,4|| align=right|2,193|| align=right|0,157|| align=right|4,59|| align=right|3,246||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24009)||1999 RX98|| align=right|15,0|| align=right|2,456|| align=right|0,218|| align=right|13,61|| align=right|3,847||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24010)||1999 RR104|| align=right|15,9|| align=right|2,246|| align=right|0,119|| align=right|5,61|| align=right|3,365||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24011)||1999 RR109|| align=right|14,7|| align=right|2,753|| align=right|0,183|| align=right|10,59|| align=right|4,567||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24012)||1999 RO111|| align=right|14,7|| align=right|2,543|| align=right|0,175|| align=right|14,54|| align=right|4,056||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24013)||1999 RR113|| align=right|13,1|| align=right|2,555|| align=right|0,203|| align=right|13,42|| align=right|4,084||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24014)||1999 RB118|| align=right|13,1|| align=right|2,563|| align=right|0,189|| align=right|11,95|| align=right|4,104||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24015)||1999 RK123|| align=right|15,3|| align=right|2,291|| align=right|0,117|| align=right|6,17|| align=right|3,466||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24016)||1999 RK126|| align=right|15,1|| align=right|2,566|| align=right|0,228|| align=right|3,79|| align=right|4,111||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24017)||1999 RN126|| align=right|15,4|| align=right|2,615|| align=right|0,247|| align=right|4,91|| align=right|4,229||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24018)||1999 RU134|| align=right|11,6|| align=right|5,197|| align=right|0,048|| align=right|15,81|| align=right|11,85||JUT||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24019)||1999 RX137|| align=right|15,4|| align=right|2,391|| align=right|0,141|| align=right|6,26|| align=right|3,698||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24020)||1999 RV142|| align=right|15,4|| align=right|2,260|| align=right|0,235|| align=right|4,82|| align=right|3,398||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24021)||1999 RT143|| align=right|15,0|| align=right|2,354|| align=right|0,125|| align=right|6,51|| align=right|3,611||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24022)||1999 RA144|| align=right|11,8|| align=right|5,252|| align=right|0,087|| align=right|9,89|| align=right|12,04||JUT||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24023)||1999 RX147|| align=right|14,3|| align=right|2,703|| align=right|0,226|| align=right|12,02|| align=right|4,444||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24024)||1999 RY159|| align=right|14,8|| align=right|2,427|| align=right|0,156|| align=right|7,58|| align=right|3,781||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24025)||1999 RV164|| align=right|14,7|| align=right|2,246|| align=right|0,103|| align=right|5,21|| align=right|3,365||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24026)||1999 RN175|| align=right|15,8|| align=right|2,284|| align=right|0,025|| align=right|6,19|| align=right|3,451||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24027)||1999 RP176|| align=right|15,4|| align=right|2,449|| align=right|0,157|| align=right|2,00|| align=right|3,833||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24028)||1999 RP182|| align=right|15,2|| align=right|2,691|| align=right|0,197|| align=right|4,27|| align=right|4,415||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24029)||1999 RT198|| align=right|13,4|| align=right|2,309|| align=right|0,310|| align=right|21,58|| align=right|3,508||MBA||10. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24030)||1999 RT206|| align=right|12,2|| align=right|3,138|| align=right|0,120|| align=right|13,21|| align=right|5,557||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24031)||1999 RV207|| align=right|14,6|| align=right|2,558|| align=right|0,233|| align=right|13,99|| align=right|4,091||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24032)||1999 RO212|| align=right|14,4|| align=right|2,754|| align=right|0,137|| align=right|6,31|| align=right|4,569||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24033)||1999 RY238|| align=right|15,1|| align=right|2,603|| align=right|0,173|| align=right|10,95|| align=right|4,199||MBA||8. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(24034)||1999 SF2|| align=right|14,8|| align=right|2,429|| align=right|0,184|| align=right|3,36|| align=right|3,784||MBA||22. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(24035)||1999 SJ2|| align=right|14,3|| align=right|2,543|| align=right|0,274|| align=right|13,60|| align=right|4,056||MBA||22. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(24036)||1999 SP4|| align=right|14,3|| align=right|2,762|| align=right|0,188|| align=right|8,95|| align=right|4,588||MBA||29. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(24037)||1999 SB7|| align=right|14,9|| align=right|2,378|| align=right|0,225|| align=right|6,48|| align=right|3,667||MBA||29. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24038)||1999 SL8|| align=right|14,6|| align=right|2,287|| align=right|0,248|| align=right|11,17|| align=right|3,458||MBA||29. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24039)||1999 SS8|| align=right|14,0|| align=right|2,321|| align=right|0,154|| align=right|9,02|| align=right|3,535||MBA||29. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24040)||1999 ST8|| align=right|14,5|| align=right|2,540|| align=right|0,247|| align=right|7,68|| align=right|4,047||MBA||29. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24041)||1999 SO10|| align=right|14,5|| align=right|2,469|| align=right|0,272|| align=right|14,08|| align=right|3,879||MBA||30. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24042)||1999 SY11|| align=right|15,6|| align=right|1,955|| align=right|0,057|| align=right|21,78|| align=right|2,734||MBA||30. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(24043)||1999 SD13|| align=right|14,1|| align=right|2,568|| align=right|0,165|| align=right|13,56|| align=right|4,113||MBA||30. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24044)||1999 SL17|| align=right|15,1|| align=right|2,391|| align=right|0,142|| align=right|7,01|| align=right|3,696||MBA||30. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24045)||1999 ST18|| align=right|15,5|| align=right|2,640|| align=right|0,152|| align=right|6,22|| align=right|4,288||MBA||30. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|24046 Malovany||1999 TX3|| align=right|16,0|| align=right|2,317|| align=right|0,160|| align=right|4,26|| align=right|3,526||MBA||2. oktober 1999||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(24047)||1999 TD6|| align=right|14,5|| align=right|2,653|| align=right|0,104|| align=right|4,51|| align=right|4,321||MBA||6. oktober 1999||Stroncone||Stroncone
|-
|24048 Pedroduque||1999 TL11|| align=right|14,4|| align=right|2,442|| align=right|0,134|| align=right|13,75|| align=right|3,815||MBA||10. oktober 1999||Ametlla de Mar||J. Nomen
|-
|(24049)||1999 TZ18|| align=right|14,9|| align=right|2,288|| align=right|0,137|| align=right|2,46|| align=right|3,460||MBA||15. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(24050)||1999 TZ25|| align=right|15,9|| align=right|2,279|| align=right|0,131|| align=right|6,90|| align=right|3,439||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24051)||1999 TW28|| align=right|15,7|| align=right|2,217|| align=right|0,103|| align=right|2,54|| align=right|3,301||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24052)||1999 TC33|| align=right|15,3|| align=right|2,332|| align=right|0,039|| align=right|2,61|| align=right|3,560||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24053)||1999 TS36|| align=right|15,8|| align=right|2,219|| align=right|0,142|| align=right|7,10|| align=right|3,305||MBA||12. oktober 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(24054)||1999 TZ37|| align=right|15,9|| align=right|2,232|| align=right|0,123|| align=right|3,09|| align=right|3,335||MBA||1. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(24055)||1999 TX71|| align=right|15,1|| align=right|2,642|| align=right|0,150|| align=right|1,74|| align=right|4,295||MBA||9. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(24056)||1999 TT73|| align=right|15,9|| align=right|2,451|| align=right|0,173|| align=right|2,28|| align=right|3,837||MBA||10. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(24057)||1999 TG76|| align=right|15,1|| align=right|2,571|| align=right|0,053|| align=right|00,91|| align=right|4,121||MBA||10. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(24058)||1999 TR89|| align=right|15,1|| align=right|2,196|| align=right|0,159|| align=right|5,64|| align=right|3,254||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24059)||1999 TE94|| align=right|15,2|| align=right|2,201|| align=right|0,085|| align=right|6,71|| align=right|3,264||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24060)||1999 TQ100|| align=right|15,5|| align=right|2,258|| align=right|0,058|| align=right|6,68|| align=right|3,392||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24061)||1999 TS100|| align=right|14,6|| align=right|2,669|| align=right|0,190|| align=right|15,78|| align=right|4,360||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24062)||1999 TF112|| align=right|15,8|| align=right|2,252|| align=right|0,114|| align=right|5,51|| align=right|3,378||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24063)||1999 TV116|| align=right|14,9|| align=right|2,532|| align=right|0,079|| align=right|00,97|| align=right|4,029||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24064)||1999 TK119|| align=right|16,5|| align=right|2,141|| align=right|0,082|| align=right|3,64|| align=right|3,133||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24065)||1999 TW120|| align=right|15,5|| align=right|2,785|| align=right|0,099|| align=right|2,43|| align=right|4,647||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24066)||1999 TE123|| align=right|15,4|| align=right|2,547|| align=right|0,050|| align=right|1,88|| align=right|4,064||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24067)||1999 TW152|| align=right|15,4|| align=right|2,618|| align=right|0,207|| align=right|5,65|| align=right|4,234||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24068)||1999 TR156|| align=right|15,0|| align=right|2,518|| align=right|0,135|| align=right|3,70|| align=right|3,994||MBA||8. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24069)||1999 TY172|| align=right|15,7|| align=right|2,543|| align=right|0,094|| align=right|3,68|| align=right|4,054||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24070)||1999 TH173|| align=right|15,5|| align=right|2,342|| align=right|0,100|| align=right|3,59|| align=right|3,583||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24071)||1999 TS174|| align=right|16,2|| align=right|2,419|| align=right|0,057|| align=right|6,32|| align=right|3,761||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24072)||1999 TL192|| align=right|13,9|| align=right|2,578|| align=right|0,167|| align=right|8,65|| align=right|4,138||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24073)||1999 TB198|| align=right|15,9|| align=right|2,246|| align=right|0,214|| align=right|5,81|| align=right|3,365||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24074)||1999 TE198|| align=right|14,4|| align=right|2,275|| align=right|0,089|| align=right|5,93|| align=right|3,431||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24075)||1999 TY209|| align=right|13,5|| align=right|2,593|| align=right|0,138|| align=right|15,14|| align=right|4,176||MBA||14. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24076)||1999 TL223|| align=right|12,6|| align=right|3,113|| align=right|0,046|| align=right|13,82|| align=right|5,492||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24077)||1999 TD233|| align=right|15,1|| align=right|1,962|| align=right|0,055|| align=right|18,75|| align=right|2,747||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24078)||1999 TJ240|| align=right|15,8|| align=right|2,250|| align=right|0,054|| align=right|3,44|| align=right|3,375||MBA||4. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(24079)||1999 TH246|| align=right|14,8|| align=right|2,763|| align=right|0,070|| align=right|7,56|| align=right|4,591||MBA||8. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(24080)||1999 TU247|| align=right|14,6|| align=right|3,152|| align=right|0,198|| align=right|14,09|| align=right|5,596||MBA||8. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(24081)||1999 TY247|| align=right|15,3|| align=right|2,324|| align=right|0,081|| align=right|4,29|| align=right|3,542||MBA||8. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(24082)||1999 TD248|| align=right|15,2|| align=right|2,561|| align=right|0,084|| align=right|5,94|| align=right|4,098||MBA||8. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(24083)||1999 TM283|| align=right|15,7|| align=right|2,137|| align=right|0,146|| align=right|5,92|| align=right|3,124||MBA||9. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24084)||1999 TG289|| align=right|15,8|| align=right|2,214|| align=right|0,117|| align=right|6,61|| align=right|3,293||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24085)||1999 TM291|| align=right|15,1|| align=right|2,454|| align=right|0,130|| align=right|5,85|| align=right|3,844||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24086)||1999 UT|| align=right|14,2|| align=right|2,863|| align=right|0,050|| align=right|5,44|| align=right|4,844||MBA||16. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(24087)||1999 UT3|| align=right|14,7|| align=right|2,417|| align=right|0,222|| align=right|11,58|| align=right|3,758||MBA||27. oktober 1999||Dossobuono||L. Lai
|-
|(24088)||1999 UQ5|| align=right|14,5|| align=right|2,767|| align=right|0,053|| align=right|4,01|| align=right|4,601||MBA||29. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(24089)||1999 UW7|| align=right|15,6|| align=right|2,239|| align=right|0,234|| align=right|4,65|| align=right|3,349||MBA||29. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(24090)||1999 UY8|| align=right|15,5|| align=right|2,334|| align=right|0,116|| align=right|5,86|| align=right|3,565||MBA||29. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(24091)||1999 UC9|| align=right|15,6|| align=right|2,293|| align=right|0,037|| align=right|4,03|| align=right|3,473||MBA||29. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(24092)||1999 UU13|| align=right|14,7|| align=right|2,294|| align=right|0,136|| align=right|4,45|| align=right|3,474||MBA||29. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(24093)||1999 UM38|| align=right|14,3|| align=right|2,717|| align=right|0,247|| align=right|9,13|| align=right|4,477||MBA||29. oktober 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(24094)||1999 UN60|| align=right|12,4|| align=right|2,345|| align=right|0,191|| align=right|25,79|| align=right|3,590||MBA||31. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24095)||1999 VN|| align=right|14,2|| align=right|2,882|| align=right|0,089|| align=right|2,88|| align=right|4,893||MBA||2. november 1999||Zeno||T. Stafford
|-
|(24096)||1999 VQ2|| align=right|14,2|| align=right|2,326|| align=right|0,067|| align=right|7,50|| align=right|3,546||MBA||5. november 1999||High Point||D. K. Chesney
|-
|(24097)||1999 VB6|| align=right|14,9|| align=right|2,326|| align=right|0,196|| align=right|1,94|| align=right|3,547||MBA||5. november 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(24098)||1999 VC7|| align=right|15,0|| align=right|2,319|| align=right|0,145|| align=right|12,49|| align=right|3,532||MBA||7. november 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(24099)||1999 VF8|| align=right|13,1|| align=right|3,115|| align=right|0,236|| align=right|12,14|| align=right|5,497||MBA||8. november 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(24100)||1999 VH8|| align=right|12,8|| align=right|2,986|| align=right|0,046|| align=right|10,88|| align=right|5,159||MBA||8. november 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|24101 Cassini||1999 VA9|| align=right|12,9|| align=right|2,650|| align=right|0,307|| align=right|15,48|| align=right|4,313||MBA||9. november 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|24102 Jacquescassini||1999 VD9|| align=right|13,8|| align=right|2,532|| align=right|0,169|| align=right|14,66|| align=right|4,027||MBA||9. november 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|24103 Dethury||1999 VS9|| align=right|13,8|| align=right|2,648|| align=right|0,192|| align=right|15,06|| align=right|4,308||MBA||9. november 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|24104 Vinissac||1999 VZ9|| align=right|13,4|| align=right|2,273|| align=right|0,099|| align=right|7,29|| align=right|3,427||MBA||9. november 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|24105 Broughton||1999 VE10|| align=right|13,7|| align=right|2,341|| align=right|0,042|| align=right|7,36|| align=right|3,582||MBA||9. november 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(24106)||1999 VA12|| align=right|14,6|| align=right|2,320|| align=right|0,215|| align=right|6,37|| align=right|3,533||MBA||10. november 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(24107)||1999 VS19|| align=right|13,3|| align=right|3,138|| align=right|0,145|| align=right|11,57|| align=right|5,558||MBA||12. november 1999||Zeno||T. Stafford
|-
|(24108)||1999 VL20|| align=right|14,3|| align=right|2,628|| align=right|0,248|| align=right|11,10|| align=right|4,259||MBA||11. november 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(24109)||1999 VO20|| align=right|12,8|| align=right|2,584|| align=right|0,098|| align=right|14,28|| align=right|4,154||MBA||11. november 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(24110)||1999 VP20|| align=right|13,9|| align=right|2,695|| align=right|0,236|| align=right|9,83|| align=right|4,424||MBA||11. november 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(24111)||1999 VY22|| align=right|15,1|| align=right|2,518|| align=right|0,197|| align=right|2,32|| align=right|3,996||MBA||13. november 1999||High Point||D. K. Chesney
|-
|(24112)||1999 VO23|| align=right|13,9|| align=right|2,625|| align=right|0,198|| align=right|15,19|| align=right|4,252||MBA||14. november 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(24113)||1999 VQ23|| align=right|14,2|| align=right|2,285|| align=right|0,068|| align=right|5,77|| align=right|3,453||MBA||14. november 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(24114)||1999 VV23|| align=right|13,1|| align=right|2,432|| align=right|0,177|| align=right|9,46|| align=right|3,793||MBA||14. november 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(24115)||1999 VH24|| align=right|14,0|| align=right|2,402|| align=right|0,149|| align=right|6,20|| align=right|3,722||MBA||15. november 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(24116)||1999 VK24|| align=right|14,9|| align=right|2,361|| align=right|0,226|| align=right|3,05|| align=right|3,627||MBA||15. november 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(24117)||1999 VQ26|| align=right|15,3|| align=right|2,392|| align=right|0,201|| align=right|2,26|| align=right|3,698||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24118)||1999 VX28|| align=right|14,9|| align=right|2,794|| align=right|0,070|| align=right|3,72|| align=right|4,669||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24119)||1999 VB32|| align=right|16,0|| align=right|2,335|| align=right|0,121|| align=right|3,97|| align=right|3,568||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24120)||1999 VR33|| align=right|14,4|| align=right|2,985|| align=right|0,110|| align=right|00,63|| align=right|5,156||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24121)||1999 VV33|| align=right|14,1|| align=right|2,866|| align=right|0,007|| align=right|1,55|| align=right|4,851||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24122)||1999 VW34|| align=right|14,3|| align=right|2,970|| align=right|0,216|| align=right|2,43|| align=right|5,117||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24123)||1999 VU35|| align=right|14,6|| align=right|2,559|| align=right|0,140|| align=right|2,01|| align=right|4,093||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24124)||1999 VH36|| align=right|14,7|| align=right|3,067|| align=right|0,148|| align=right|1,17|| align=right|5,371||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24125)||1999 VS36|| align=right|14,5|| align=right|2,837|| align=right|0,083|| align=right|3,13|| align=right|4,779||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24126)||1999 VC49|| align=right|14,3|| align=right|2,760|| align=right|0,079|| align=right|5,76|| align=right|4,584||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24127)||1999 VZ52|| align=right|11,4|| align=right|3,188|| align=right|0,075|| align=right|22,75|| align=right|5,693||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24128)||1999 VU53|| align=right|15,4|| align=right|2,390|| align=right|0,153|| align=right|2,12|| align=right|3,694||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24129)||1999 VJ62|| align=right|15,5|| align=right|2,286|| align=right|0,155|| align=right|1,28|| align=right|3,456||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24130)||1999 VW63|| align=right|16,8|| align=right|2,237|| align=right|0,117|| align=right|3,63|| align=right|3,344||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24131)||1999 VG65|| align=right|15,8|| align=right|2,379|| align=right|0,147|| align=right|1,52|| align=right|3,668||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24132)||1999 VS67|| align=right|15,3|| align=right|2,332|| align=right|0,214|| align=right|2,71|| align=right|3,561||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24133)||1999 VW67|| align=right|14,8|| align=right|3,059|| align=right|0,037|| align=right|7,80|| align=right|5,348||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24134)||1999 VD70|| align=right|15,7|| align=right|2,443|| align=right|0,071|| align=right|1,31|| align=right|3,817||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24135)||1999 VA71|| align=right|15,0|| align=right|2,636|| align=right|0,014|| align=right|3,72|| align=right|4,279||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24136)||1999 VL72|| align=right|15,2|| align=right|2,532|| align=right|0,156|| align=right|5,37|| align=right|4,028||MBA||14. november 1999||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(24137)||1999 VP72|| align=right|15,5|| align=right|2,772|| align=right|0,199|| align=right|2,86|| align=right|4,614||MBA||9. november 1999||Stroncone||A. Vagnozzi
|-
|(24138)||1999 VB81|| align=right|15,5|| align=right|2,282|| align=right|0,089|| align=right|6,39|| align=right|3,447||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24139)||1999 VE89|| align=right|16,2|| align=right|2,268|| align=right|0,137|| align=right|5,90|| align=right|3,415||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24140)||1999 VQ89|| align=right|16,1|| align=right|2,220|| align=right|0,178|| align=right|7,19|| align=right|3,308||MBA||5. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24141)||1999 VN113|| align=right|16,1|| align=right|2,348|| align=right|0,233|| align=right|1,61|| align=right|3,597||MBA||4. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(24142)||1999 VP114|| align=right|15,0|| align=right|2,422|| align=right|0,099|| align=right|7,55|| align=right|3,768||MBA||9. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(24143)||1999 VY124|| align=right|16,0|| align=right|2,173|| align=right|0,246|| align=right|4,18|| align=right|3,204||MBA||10. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24144)||1999 VU137|| align=right|14,7|| align=right|2,893|| align=right|0,007|| align=right|1,62|| align=right|4,920||MBA||12. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24145)||1999 VD154|| align=right|14,2|| align=right|3,227|| align=right|0,088|| align=right|10,95|| align=right|5,796||MBA||13. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(24146)||1999 VY158|| align=right|14,9|| align=right|2,787|| align=right|0,092|| align=right|5,28|| align=right|4,652||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24147)||1999 VH162|| align=right|15,1|| align=right|2,371|| align=right|0,128|| align=right|6,66|| align=right|3,650||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24148)||1999 VM169|| align=right|15,0|| align=right|2,451|| align=right|0,120|| align=right|9,70|| align=right|3,836||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24149)||1999 VL173|| align=right|15,2|| align=right|2,589|| align=right|0,132|| align=right|4,60|| align=right|4,165||MBA||15. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24150)||1999 VN174|| align=right|14,8|| align=right|2,602|| align=right|0,018|| align=right|15,15|| align=right|4,195||MBA||13. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(24151)||1999 VR184|| align=right|15,4|| align=right|2,993|| align=right|0,241|| align=right|3,05|| align=right|5,176||MBA||15. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24152)||1999 VR185|| align=right|15,3|| align=right|2,792|| align=right|0,089|| align=right|2,63|| align=right|4,665||MBA||15. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24153)||1999 VE188|| align=right|15,3|| align=right|2,519|| align=right|0,086|| align=right|3,37|| align=right|3,997||MBA||15. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24154)||1999 VP188|| align=right|15,4|| align=right|2,421|| align=right|0,071|| align=right|4,77|| align=right|3,766||MBA||15. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24155)||1999 VX188|| align=right|15,0|| align=right|2,249|| align=right|0,185|| align=right|8,21|| align=right|3,372||MBA||15. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24156)||1999 VZ188|| align=right|14,7|| align=right|2,390|| align=right|0,148|| align=right|3,85|| align=right|3,694||MBA||15. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24157)||1999 VN192|| align=right|15,9|| align=right|2,343|| align=right|0,039|| align=right|4,03|| align=right|3,587||MBA||1. november 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(24158)||1999 VV192|| align=right|15,8|| align=right|2,309|| align=right|0,094|| align=right|5,12|| align=right|3,508||MBA||1. november 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(24159)||1999 VY192|| align=right|15,6|| align=right|2,730|| align=right|0,152|| align=right|3,84|| align=right|4,509||MBA||1. november 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(24160)||1999 VS207|| align=right|15,6|| align=right|2,377|| align=right|0,132|| align=right|2,81|| align=right|3,664||MBA||9. november 1999||Stroncone||Stroncone
|-
|(24161)||1999 VU219|| align=right|14,7|| align=right|2,653|| align=right|0,022|| align=right|11,87|| align=right|4,319||MBA||5. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|24162 Askaci||1999 WD|| align=right|14,6|| align=right|2,782|| align=right|0,018|| align=right|1,76|| align=right|4,638||MBA||17. november 1999||Olathe||L. Robinson
|-
|(24163)||1999 WT1|| align=right|14,6|| align=right|2,260|| align=right|0,097|| align=right|2,18|| align=right|3,397||MBA||25. november 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(24164)||1999 WM3|| align=right|12,8|| align=right|3,032|| align=right|0,121|| align=right|8,35|| align=right|5,278||MBA||28. november 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(24165)||1999 WQ3|| align=right|15,2|| align=right|2,263|| align=right|0,214|| align=right|5,06|| align=right|3,404||MBA||28. november 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(24166)||1999 WW3|| align=right|13,8|| align=right|2,451|| align=right|0,164|| align=right|7,60|| align=right|3,836||MBA||28. november 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(24167)||1999 WC4|| align=right|13,4|| align=right|3,035|| align=right|0,134|| align=right|4,23|| align=right|5,286||MBA||28. november 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|24168 Hexlein||1999 WH9|| align=right|15,2|| align=right|2,472|| align=right|0,126|| align=right|8,43|| align=right|3,885||MBA||29. november 1999||Starkenburg||Starkenburg
|-
|(24169)||1999 WQ11|| align=right|14,7|| align=right|2,443|| align=right|0,195|| align=right|4,87|| align=right|3,817||MBA||29. november 1999||Oohira||T. Urata
|-
|(24170)||1999 WB13|| align=right|14,9|| align=right|2,322|| align=right|0,076|| align=right|6,54|| align=right|3,539||MBA||29. november 1999||Bedoin||P. Antonini
|-
|(24171)||1999 XE1|| align=right|13,4|| align=right|2,527|| align=right|0,117|| align=right|4,16|| align=right|4,015||MBA||2. december 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(24172)||1999 XG1|| align=right|14,1|| align=right|2,366|| align=right|0,072|| align=right|7,74|| align=right|3,638||MBA||2. december 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|24173 SLAS||1999 XS1|| align=right|14,3|| align=right|2,791|| align=right|0,130|| align=right|8,28|| align=right|4,663||MBA||3. december 1999||Oaxaca||J. M. Roe
|-
|(24174)||1999 XZ4|| align=right|15,0|| align=right|3,042|| align=right|0,138|| align=right|2,82|| align=right|5,305||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(24175)||1999 XD5|| align=right|15,0|| align=right|2,370|| align=right|0,128|| align=right|5,56|| align=right|3,648||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(24176)||1999 XP6|| align=right|15,1|| align=right|2,337|| align=right|0,085|| align=right|3,09|| align=right|3,572||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(24177)||1999 XJ7|| align=right|13,8|| align=right|2,337|| align=right|0,104|| align=right|7,51|| align=right|3,572||MBA||4. december 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(24178)||1999 XL7|| align=right|12,3|| align=right|3,178|| align=right|0,112|| align=right|17,10|| align=right|5,666||MBA||4. december 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(24179)||1999 XS7|| align=right|13,2|| align=right|2,731|| align=right|0,179|| align=right|14,62|| align=right|4,513||MBA||4. december 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(24180)||1999 XH8|| align=right|13,8|| align=right|2,634|| align=right|0,024|| align=right|11,84|| align=right|4,275||MBA||3. december 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(24181)||1999 XN8|| align=right|13,9|| align=right|2,587|| align=right|0,116|| align=right|14,30|| align=right|4,160||MBA||2. december 1999||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(24182)||1999 XP11|| align=right|14,5|| align=right|2,747|| align=right|0,072|| align=right|5,45|| align=right|4,553||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(24183)||1999 XV11|| align=right|15,2|| align=right|2,292|| align=right|0,138|| align=right|6,67|| align=right|3,469||MBA||6. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(24184)||1999 XS13|| align=right|13,8|| align=right|2,622|| align=right|0,175|| align=right|8,50|| align=right|4,245||MBA||5. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24185)||1999 XM14|| align=right|14,1|| align=right|2,727|| align=right|0,065|| align=right|5,22|| align=right|4,501||MBA||3. december 1999||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(24186)||1999 XL18|| align=right|14,8|| align=right|2,342|| align=right|0,195|| align=right|4,91|| align=right|3,584||MBA||3. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24187)||1999 XO18|| align=right|15,1|| align=right|2,448|| align=right|0,205|| align=right|3,38|| align=right|3,828||MBA||3. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24188)||1999 XS24|| align=right|14,2|| align=right|2,398|| align=right|0,063|| align=right|6,78|| align=right|3,712||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24189)||1999 XR25|| align=right|15,0|| align=right|2,234|| align=right|0,078|| align=right|4,08|| align=right|3,338||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24190)||1999 XT28|| align=right|14,3|| align=right|2,755|| align=right|0,061|| align=right|5,84|| align=right|4,571||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24191)||1999 XK30|| align=right|14,5|| align=right|2,731|| align=right|0,060|| align=right|6,23|| align=right|4,514||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24192)||1999 XM30|| align=right|12,6|| align=right|2,801|| align=right|0,200|| align=right|9,21|| align=right|4,687||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24193)||1999 XF32|| align=right|13,5|| align=right|2,631|| align=right|0,261|| align=right|5,82|| align=right|4,267||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24194)||1999 XU35|| align=right|13,6|| align=right|3,174|| align=right|0,179|| align=right|6,01|| align=right|5,655||MBA||8. december 1999||Modra||A. Galád; D. Kalmancok
|-
|(24195)||1999 XD36|| align=right|13,3|| align=right|2,581|| align=right|0,106|| align=right|13,98|| align=right|4,147||MBA||6. december 1999||Gekko||T. Kagawa
|-
|(24196)||1999 XG37|| align=right|15,2|| align=right|2,699|| align=right|0,194|| align=right|13,61|| align=right|4,434||MBA||7. december 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(24197)||1999 XP37|| align=right|13,8|| align=right|2,759|| align=right|0,101|| align=right|8,15|| align=right|4,582||MBA||7. december 1999||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(24198)||1999 XB39|| align=right|14,1|| align=right|2,695|| align=right|0,183|| align=right|3,55|| align=right|4,424||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24199)||1999 XD39|| align=right|14,1|| align=right|3,139|| align=right|0,124|| align=right|4,75|| align=right|5,560||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24200)||1999 XB40|| align=right|14,1|| align=right|2,420|| align=right|0,141|| align=right|6,18|| align=right|3,764||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24201)||1999 XL40|| align=right|15,2|| align=right|2,352|| align=right|0,085|| align=right|6,75|| align=right|3,605||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24202)||1999 XR42|| align=right|15,8|| align=right|2,142|| align=right|0,213|| align=right|1,56|| align=right|3,134||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24203)||1999 XA46|| align=right|15,4|| align=right|2,343|| align=right|0,202|| align=right|4,60|| align=right|3,587||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24204)||1999 XZ46|| align=right|14,8|| align=right|2,867|| align=right|0,071|| align=right|1,44|| align=right|4,855||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24205)||1999 XC48|| align=right|15,7|| align=right|2,178|| align=right|0,176|| align=right|6,81|| align=right|3,214||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24206)||1999 XH48|| align=right|15,5|| align=right|2,431|| align=right|0,145|| align=right|3,41|| align=right|3,790||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24207)||1999 XJ49|| align=right|14,9|| align=right|2,404|| align=right|0,270|| align=right|6,96|| align=right|3,727||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24208)||1999 XC51|| align=right|14,3|| align=right|2,724|| align=right|0,138|| align=right|1,59|| align=right|4,494||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24209)||1999 XM51|| align=right|15,5|| align=right|2,190|| align=right|0,173|| align=right|00,66|| align=right|3,240||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24210)||1999 XM52|| align=right|14,3|| align=right|2,689|| align=right|0,049|| align=right|4,94|| align=right|4,408||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24211)||1999 XD53|| align=right|15,6|| align=right|2,271|| align=right|0,113|| align=right|2,67|| align=right|3,421||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24212)||1999 XW59|| align=right|11,7|| align=right|5,094|| align=right|0,043|| align=right|7,24|| align=right|11,50||JUT||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24213)||1999 XA61|| align=right|13,4|| align=right|2,797|| align=right|0,227|| align=right|15,28|| align=right|4,677||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24214)||1999 XC67|| align=right|15,2|| align=right|3,034|| align=right|0,128|| align=right|00,91|| align=right|5,284||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24215)||1999 XN68|| align=right|15,3|| align=right|2,414|| align=right|0,053|| align=right|1,69|| align=right|3,750||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24216)||1999 XR68|| align=right|14,0|| align=right|2,737|| align=right|0,074|| align=right|6,67|| align=right|4,526||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24217)||1999 XO70|| align=right|14,2|| align=right|2,707|| align=right|0,129|| align=right|3,23|| align=right|4,454||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24218)||1999 XV70|| align=right|15,3|| align=right|2,318|| align=right|0,112|| align=right|2,73|| align=right|3,529||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24219)||1999 XW71|| align=right|14,6|| align=right|2,208|| align=right|0,176|| align=right|1,88|| align=right|3,280||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24220)||1999 XJ72|| align=right|14,9|| align=right|2,393|| align=right|0,202|| align=right|2,33|| align=right|3,701||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24221)||1999 XT73|| align=right|15,0|| align=right|3,220|| align=right|0,100|| align=right|00,38|| align=right|5,777||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24222)||1999 XW74|| align=right|14,2|| align=right|2,731|| align=right|0,212|| align=right|7,77|| align=right|4,512||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24223)||1999 XR76|| align=right|14,0|| align=right|2,821|| align=right|0,066|| align=right|6,86|| align=right|4,736||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24224)||1999 XU76|| align=right|14,1|| align=right|3,069|| align=right|0,067|| align=right|9,10|| align=right|5,377||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24225)||1999 XV80|| align=right|11,6|| align=right|5,166|| align=right|0,039|| align=right|11,17|| align=right|11,75||JUT||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24226)||1999 XM81|| align=right|14,6|| align=right|3,098|| align=right|0,031|| align=right|00,33|| align=right|5,452||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24227)||1999 XU86|| align=right|13,5|| align=right|3,065|| align=right|0,096|| align=right|7,63|| align=right|5,365||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24228)||1999 XC87|| align=right|13,4|| align=right|3,009|| align=right|0,111|| align=right|12,63|| align=right|5,219||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24229)||1999 XC90|| align=right|12,6|| align=right|3,150|| align=right|0,207|| align=right|15,19|| align=right|5,589||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24230)||1999 XE90|| align=right|13,9|| align=right|2,706|| align=right|0,148|| align=right|9,93|| align=right|4,450||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24231)||1999 XN91|| align=right|13,8|| align=right|3,023|| align=right|0,057|| align=right|2,33|| align=right|5,256||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24232)||1999 XA92|| align=right|14,3|| align=right|2,752|| align=right|0,125|| align=right|7,33|| align=right|4,566||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24233)||1999 XD94|| align=right|11,1|| align=right|5,261|| align=right|0,039|| align=right|11,70|| align=right|12,07||JUT||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24234)||1999 XA95|| align=right|14,1|| align=right|2,378|| align=right|0,232|| align=right|9,72|| align=right|3,666||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24235)||1999 XK95|| align=right|14,1|| align=right|2,308|| align=right|0,106|| align=right|7,71|| align=right|3,505||MBA||7. december 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(24236)||1999 XS96|| align=right|14,4|| align=right|2,737|| align=right|0,067|| align=right|4,15|| align=right|4,527||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24237)||1999 XL97|| align=right|13,0|| align=right|3,174|| align=right|0,146|| align=right|8,11|| align=right|5,654||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24238)||1999 XQ97|| align=right|14,4|| align=right|2,387|| align=right|0,078|| align=right|6,94|| align=right|3,687||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24239)||1999 XX97|| align=right|16,1|| align=right|2,308|| align=right|0,161|| align=right|2,51|| align=right|3,505||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24240)||1999 XV99|| align=right|14,6|| align=right|2,533|| align=right|0,130|| align=right|3,68|| align=right|4,030||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24241)||1999 XK100|| align=right|13,6|| align=right|2,675|| align=right|0,177|| align=right|4,35|| align=right|4,373||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24242)||1999 XY100|| align=right|14,7|| align=right|2,171|| align=right|0,265|| align=right|4,73|| align=right|3,198||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24243)||1999 XL101|| align=right|13,0|| align=right|3,060|| align=right|0,104|| align=right|8,38|| align=right|5,351||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24244)||1999 XY101|| align=right|10,5|| align=right|5,153|| align=right|0,045|| align=right|29,22|| align=right|11,70||JUT||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24245)||1999 XB102|| align=right|14,5|| align=right|2,279|| align=right|0,191|| align=right|6,08|| align=right|3,439||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24246)||1999 XC102|| align=right|14,1|| align=right|3,057|| align=right|0,055|| align=right|11,25|| align=right|5,345||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24247)||1999 XD105|| align=right|14,0|| align=right|3,005|| align=right|0,080|| align=right|10,68|| align=right|5,209||MBA||9. december 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(24248)||1999 XU105|| align=right|14,0|| align=right|2,800|| align=right|0,240|| align=right|8,64|| align=right|4,684||MBA||11. december 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(24249)||1999 XC107|| align=right|15,0|| align=right|2,403|| align=right|0,216|| align=right|3,30|| align=right|3,725||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(24250)||1999 XS109|| align=right|14,5|| align=right|2,395|| align=right|0,196|| align=right|4,05|| align=right|3,707||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov